Der alte Dessauer bezeichnet

Leopold I., Fürst von Anhalt-Dessau
 den ihm gewidmeten und nach ihm benannten Dessauer Marsch
 einen Roman von Franz Carion über den Fürsten
 eine Anthologie mit sieben Erzählungen Karl Mays über den Fürsten: siehe Karl Mays Humoresken und historische Erzählungen
 Der alte Dessauer, Segelflugzeug (1923)